Saint-Barthélemy eller Saint Barthélemy, som är det franska namnet på aposteln sankt Bartolomaios, kan avse:

 Svenska Sankt Barthélemy –  en svensk koloni som grundades 1784 på ön Saint-Barthélemy
 Saint Barthélemy (fartyg) – en så kallad bermudajakt i svenska flottan
 Bartolomeinatten eller Massacre de la Saint-Barthélemy (1572)
 St Bartholomew's Hospital – ett sjukhus i City of London
 Kaiserdom St. Bartholomäus – en medeltida hallkyrka i centrala Frankfurt am Main

Geografi

Frankrike 

 Saint-Barthélemy-le-Plain, ort och kommun, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Barthélemy-le-Meil, ort och kommun, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Barthélemy-de-Vals, ort och kommun, departementet Drôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Barthélemy-de-Bellegarde, ort och kommun, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Barthélemy, Seine-et-Marne, ort och kommun, 
 Saint-Barthélemy, Manche, ort och kommun, 
 Saint-Barthélemy, Haute-Saône, ort och kommun, 
 Saint-Barthélemy, Isère, ort och kommun, 
 Saint-Barthélemy, Landes, ort och kommun, 
 Saint-Barthélemy, Morbihan, ort och kommun, Bretagne, 
 Saint-Barthélemy-d'Agenais, ort och kommun,  Aquitaine, Lot-et-Garonne, 
 Saint-Barthélemy-d'Anjou, ort och kommun, Pays de la Loire, Maine-et-Loire,                                          
 Saint-Barthélemy-de-Bussière, ort och kommun, Aquitaine, Dordogne,                                          
 Saint-Barthélemy-de-Séchilienne, ort och kommun, Rhône-Alpes, Isère, 
 Saint-Barthélemy-Grozon, ort och kommun, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Barthélemy-Lestra, ort och kommun, Rhône-Alpes, Loire, 
 Montigny-Saint-Barthélemy, ort och kommun, Bourgogne, Côte-d'Or,

Kanada 

 Saint-Barthélemy, Quebec, kommun,

Saint Barthelemy 

 Saint-Barthélemy, ö och utomeuropeiskt förvaltningsområde, före detta svensk koloni,

Schweiz 

 Saint-Barthélemy, Vaud, ort och kommun,